CFP est un sigle qui peut signifier :
 C Form-factor Pluggable, un format de tranceiver dans les réseaux informatiques ;
 Cadre financier pluriannuel, qui concerne le budget à long terme de l'Union européenne ; 
 Cageots « Caisse France Plastique »
 Call For Papers, appel à papiers, une demande faite à un public plus ou moins restreint pour des livres, articles, propositions de conférences, sur un thème donné ;
Centre des Finances Publiques, centres des services des finances publiques ;
 Centre de formation de police ;
 Centre français du patrimoine, l'ancienne appellation de 1818 Partenaires, une plate-forme de gestion de patrimoine appartenant désormais à Natixis Wealth Management ;
 certificat de formation professionnelle ;
 , un titre de métier en planification financière de type patrimoniale ;
 Club Finance Paris, une association fédérant des grandes écoles parisiennes organisant des événements autour de la finance ;
 Collectivités françaises du Pacifique, les actuelles collectivités et pays d'outre-mer de la France dans l'océan Pacifique (Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie) ;
 College Football Playoff, tournoi de championnat de football américain dans la NCAA Division I FBS ;
 Comité français du parfum, un regroupement de parfumeries de prestige françaises ;
 Common Fisheries Policy (en français : Politique commune de la pêche) ;
 Communauté Financière du Pacifique (franc CFP), la monnaie qui a cours légal dans les collectivités françaises de l’océan Pacifique ;
 Compagnie Française des Pétroles, une société créée en 1924, successivement rebaptisée Total CFP en 1985, Total en 1991, Total Fina SA en 1999, Total Fina Elf SA en 2000 et, pour finir, Total SA en 2003 ;
Compagnie Française du Panneau, société française ;
 Comptoirs Français du Pacifique ;
 congé de formation professionnelle ;
 contribution à la formation professionnelle, une cotisation sociale obligatoire en France ;
 Corporation financière Power, une entreprise canadienne  ;
 Corps franc Pommiès, une formation de l'Organisation de résistance de l'armée (ORA) mise en place dans la région Sud-Ouest de la France, pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 , une protéine fluorescente utilisée en biochimie ;

CFP est un code qui peut signifier :
 Carpentaria Downs, dans le Queensland en Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports/C.